Коимбра може да се отнася за:
 Коимбра, град в Португалия
 Коимбра (окръг), окръг в Португалия
 Коимбра (община), община в Португалия
 Коимбра (графство), средновековно графство в днешна Португалия

Вижте също 
 Университет на Коимбра